Le commissaire européen à l'Éducation, à la Culture, au Multilinguisme à la Jeunesse et au Sport est un membre de la commission européenne. La commissaire actuelle est Mariya Gabriel. 

Le portefeuille est responsable des politiques en matière d'éducation et de formation, de jeunesse, de sport, de société civile, de culture, de traduction, d'interprétation et des relations avec l'Office des publications de l'Union européenne.

Liste des commissaires

Commissaire au multilinguisme

Education, Culture, Multilinguisme, Jeunesse
Politique culturelle dans l'Union européenne
Enseignement dans l'Union européenne